

Io
Io — ninfa na mitologia grega
Io (satélite) — satélite natural de Júpiter
85 Io — asteroide da cintura cintura principal
Io (linguagem de programação)
Io (filme)

IO
entrada/saída — ou input/output (I/O), entrada e saída de dados em programas de computador
Periférico — dispositivos de entrada/saída de um computador

io
Ido — língua artificial cujo código ISO 639-1 (alfa-2) é io

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos